Одило́н (умер 18 января 748) — герцог баварский (736—748).

Биография 
В 741 или 742 года Одилон женился на дочери Карла Мартела, майордома и фактического правителя Франкского государства.

В 741 году после смерти Карла Мартела Одилон объявил о своей независимости и принял титул короля. В том же году основан Вюрцбургское епископство. В 744 году заключил союз с князем Карантании Борутом, с которым нанёс поражение аварскому войску, расширив границы Карантании. В то же время сумел усилить своё влияние на это славянское княжество.

К Одилону в 747 году бежал из монастыря сын Карла Мартелла Грифон, заточённый туда братьями в междоусобной борьбе за престол. Герцог Баварии оказал ему помощь. После смерти Одилона в 748 году Грифон объявил себя герцогом Баварии.

Литература 
 

Агилольфинги
Герцоги Баварии
Правители Европы VIII века